DRV può significare:

 DRV, acronimo inglese Democratic Republic of Vietnam (Repubblica Democratica del Vietnam), denominazione del Vietnam del Nord dal 1945 al 1976
 DRV, sigla del Darunavir, trattamento antiretrovirale contro il virus HIV
 Drv, abbreviazione di dravite
 DRV, acronimo di Deutscher Ruderverband, la federazione di canottaggio della Germania
 DRV, acronimo di Deutscher Radfahrer-Verband, federazione ciclistica tedesca sciolta nel 1945